Indravarman ist der Name folgender Personen:
 Indravarman I.  (reg. 877–890), König des Khmer-Reiches von Angkor
 Indravarman II. († um 1243), König des Khmer-Reiches von Angkor
 Indravarman III. (reg. 1295–1307), König des Khmer-Reiches von Angkor
 Indravarman I. (Champa) († um 802), König der Champa, Panduranga-Dynastie
 Indravarman II. (Champa) (reg. um 874 – um 890), König der Champa, Bhrigu-Dynastie
 Indravarman III. (Champa) (reg. 918–959), König der Champa, Bhrigu-Dynastie
 Indravarman V. (reg. 1258 – um 1285), König der Champa, Bhrigu-Dynastie
 Indravarman VI. (reg. 1401–1441), König der Champa
 Indravarma, auch Indravarman, Indravasu, indo-skythischer König von Avaca (heute Bajaur), Anfang 1. Jahrhundert n. Chr.